Aignhof ist der Ortsname von

 Aignhof (Pielenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Aignhof (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern